Gizo − miasto w Izraelu
 Gizo − miasto na Wyspach Salomona
 Gizo − jedna z Wysp Salomona
 Diecezja Gizo − diecezja z siedzibą w Gizo na Wyspach Salomona